Германците са етническа група в Казахстан. Според преброяването на населението през 2009 г. те са 178 409 души, или 1,11 % от населението на страната.

История 
Повечето германци в Казахстан са потомци на волжките германци, които по време на втората световна война са били депортирани от Автономна съветска социалистическа република на немците от Поволжието в Казакска АССР (днес Казахстан). Голяма част от тях са затворени в съветските трудови лагери, около една трета от тях не оцеляват.

След депортирането, волжките германци, както и други изселени малцинства са били обект на асимилация в руска културна среда. Методи за постигане на тази цел са включвали забрана за изучаване и използване на немски език, премахване на германски празници, и др. Тези мерки са били приети от Йосиф Сталин, въпреки че германците са били лоялни граждани на Руската империя и по-късно СССР в продължение на векове. Тези ограничения приключват при управлението на Никита Хрушчов.

Преброявания на населението 
Численост и дял на германците според преброяванията на населението през годините:

Численост и дял на германците според преброяванията на населението през годините, по области и градове с областно значение:

Източници

Външни препратки 
  Информация за германците  в уебсайта на Асоциацията на народите в Казахстан

Казахстан
Етнически групи в Казахстан